Origliasso puede hacer referencia a:

Jessica Origliasso, cantante australiana.
Lisa Origliasso, cantante australiana.